Vasilij Ivanovič Andrianov (1920-1999) – generale sovietico
Vasilij Michajlovič Andrianov (1902-1978) – politico sovietico